est un prince de la maison Cirksena né le  à Aurich et mort le  dans cette même ville. Il est comte de Frise orientale de 1628 à sa mort.

Biographie 

 est le cinquième enfant du comte  et de sa deuxième femme Anne de Holstein-Gottorp. Il devient comte en 1628, à la mort inopinée de son frère aîné Rodolphe-Christian. Le nouveau comte n'est guère préparé à la tâche qui lui incombe : c'est un bon vivant qui s'intéresse davantage aux plaisirs de la table qu'aux affaires du gouvernement. Il semble avoir laissé la gestion du comté à ses chanceliers successifs,  (1565-1637) puis Arnold von Bobart (1585-1653).

Son règne coïncide avec la guerre de Trente Ans, conflit qui ravage le Saint-Empire et auquel la Frise orientale n'échappe pas entièrement. Bien que le comté ne soit pas directement impliqué dans les affrontements, ses maigres forces armées ne peuvent empêcher que son territoire soit occupé par des mercenaires et subisse d'importantes déprédations, à l'exception de la ville d'Emden, protégée par ses fortifications.  fait pourtant édifier un parc à Aurich pour sa femme Julienne de Hesse-Darmstadt, le , ainsi qu'un domaine de chasse pour lui-même, le .

Le règne d' voit d'autres développements en Frise orientale. La ville de Großefehn est fondée dans une zone de marécages qui commencent à être drainés pour en faire des terres cultivables et deux gymnasiums sont fondés dans le comté, l' à Norden en 1631 et l' à Aurich en 1646.

 meurt à l'âge de quarante-trois ans en 1648. Comme ses trois fils sont encore mineurs, c'est sa veuve Julienne qui exerce la régence jusqu'à la majorité de l'aîné Ennon-Louis, en 1651.

Généalogie

Mariage et descendance 

 se marie en 1631 avec Julienne (1606-1659), fille du landgrave de Hesse-Darmstadt  et de son épouse Madeleine de Brandebourg. Ils ont trois fils : 
 Ennon-Louis ( – ), comte de Frise orientale ;
 Georges-Christian ( – ), comte de Frise orientale ;
 Edzard-Ferdinand ( – ).

Ascendance

Références

Bibliographie 

 .

Liens externes 

 
 
 

Comte de Frise orientale
Naissance en juillet 1605
Naissance à Aurich
Naissance dans le comté de Frise-Orientale
Décès en novembre 1648
Décès à Aurich
Décès dans le comté de Frise-Orientale
Décès à 43 ans
Cirksena